Подкопаево — название нескольких населённых пунктов:
 Подкопаево — село в Мещовском районе Калужской области.
 Подкопаево — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Подкопаево (Подкопаи) — одно из древнейших поселений вятичей в центре нынешней Москвы.